Der Peugeot Tennis Cup 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. August 2013 in Rio de Janeiro stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 5. August 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Juan Ignacio Londero
 Bastián Malla
 Tiago Fernandes
 Christian Garín

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Turnierplan Einzel auf der Homepage der ATP (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Doppel auf der Homepage der ATP (PDF; 41 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der Homepage der ATP (PDF; 42 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Rio de Janeiro